Barry Town er en fodboldklub hjemmehørende i Wales. Klubben spiller sine hjemmekampe på Jenner Park Stadium i byen Barry, med plads til 3.500 tilskuere.

Titler 
 Walisiske mesterskaber (7): 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 og 2003
 Walisiske pokalturnering (6): 1955, 1994, 1997, 2001, 2002 og 2003

Fodboldklubber i Wales